A Vállalható Üzleti Kultúráért kezdeményezést a magyarországi üzleti kultúra értékalapú fejlesztését zászlajára tűző Bridge Budapest indította el 2017-ben azzal a deklarált szándékkal, hogy hosszú távon és értékalapon gondolkodó üzleti szereplőkből építsen közösséget, néhány egyszerű alapérték és alapelv mentén.

A Vállalható Üzleti Kultúráért történetének főbb mérföldkövei

A Bridge Budapesttől a Vállalható Vállalkozásig 
Az Árvai Péter Prezi alapító-CEO indítványára a Magyarországról indult legsikeresebb startupcégek, a LogMeIn, a Prezi, valamint a Ustream által 2013-ban létrehozott Bridge Budapest a kezdetektől a hosszú távon és értékalapon gondolkodó üzleti szereplők közösségére fókuszál. Ezeknek a szereplőknek a támogatásával, fejlesztésével, összekapcsolásával és együttműködésre ösztönzésével terjedhet el szélesebb körben. Így indulhatott el 2017-ben a Tax Party, ahol a cégek azt ünneplik, hogy befizetik az adót. 

Ennek a jó vállalkozói gyakorlatnak a formalizált ellenőrzésére alakította ki 2018-ban a Bridge Budapest, a CEU Business School és a Transparency International Magyarország a Vállalható Vállalkozás önellenőrző tesztet. A válaszadóknak olyan kérdésekre kell felelniük, mint hogy kerülik-e a fekete foglalkoztatást, mekkora a fluktuáció a cégnél, mennyire vonják be a munkavállalókat az ötletelésbe és a döntéshozatalba, mennyire ellenőrzik a beszállítókat, vagy mekkora arányt tesznek ki forgalmukban a közpénzből származó megrendelések. Eközben pedig képet kapnak arról, mire érdemes odafigyelniük a cég vezetésében, hol tartanak az átláthatóság, a tudatosság, a felelős üzleti magatartás terén. A 80 százalék felett teljesítő kitöltők cége megkapja a Vállalható Vállalkozás igazolást.

Az önértékelő teszttől a minősítési rendszerig 
A tesztet az indulást követően fél évben közel 500 társaság töltötte ki, amelyek az egyesület manifesztójában foglalt értékeket és elveket is a magukénak vallották. A létszám folyamatosan gyarapodott, 2019-ben átlépte az ezres határt. A Vállalható Üzleti Kultúráért ezernél is több tagot számláló közösségének erősítése érdekében 2020 februárjában új, az önértékelő teszten elérhetőnél magasabb szintű minősítést adó rendszert vezetett be a Bridge Budapest. 

Kategóriák

 Vállalható Üzleti Szereplő (korábban Vállalható Vállalkozás): erre azok a cégek vagy egyéni vállalkozók jogosultak, amelyek már kitöltötték vagy kitöltik az önértékelési tesztet, és azon legalább 80 százalékos eredményt érnek el. 
 Minősített Üzleti Szereplő: az önellenőrzésen túl nyilvános adatok alapján, külső minősítési rendszer is minősítheti a működését, az ebből származó értékelést pedig üzleti értékként is használja.
 Jópélda Üzleti Szereplő: olyan Vállalható Üzleti Szereplők, amelyek a vizsgált területek bármelyikén jó példaként szolgálnak a többiek számára, és ezt írásos formában is megoszthatóvá teszik a Vállalható Üzleti Szereplők felületén.
 Nagykövetek: a közösség kiemelt tagjai, az ügy hírvivői, amelyek üzleti történeteiket és tapasztalataikat szívesen megosztják a nyilvánossággal, és segítenek másokat is felkészíteni erre a szerepre, elköteleződésükkel pedig a Bridge Budapest támogatóivá is válnak.

A tudatosabb üzleti környezet aktív formálóinak 2020 augusztusában már 1057 tagot számláló közösségéhez kivétel nélkül olyan üzleti szereplők tartoznak, amelyek folyamatosan tanulnak, fejlesztik magukat, és büszkék a tudásukkal, teljesítményükkel elért eredményeikre.

Jegyzetek